Посольство Республики Армения в Российской Федерации () — дипломатическое представительство Армении в России, расположено в Москве, в Армянском переулке.

С 10 марта 2022 года Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации является Вагаршак Арутюнян.

Здание посольства 

Посольство занимает здание бывшего Лазаревского института (Армянский переулок, д. 2). Главный дом построен в 1816—1823 голах, обелиск в память Лазаревых — в 1822 году.

Послы Армении в России 
 Феликс Мамиконян (1992—1994) (временный поверенный);
 Юрий Мкртумян (1994—1997);
 Гагик Шахбазян (1997—1999);
 Сурен Саакян (1999—2002);
 Армен Смбатян (2002—2010);
 Олег Есаян (2010—2017);
 Вардан Тоганян (2017 — 2022);
 Вагаршак Арутюнян (с 2022).

Отделы посольства 
 Политический отдел
 Экономический отдел
 Информационный отдел
 Протокольный отдел
 Гуманитарный отдел
 Консульский отдел
 Культурный центр

Консульства Армении в России 

 Генеральное консульство Армении в Санкт-Петербурге (улица Декабристов, д. 22).
 Генеральное консульство Армении в Ростове-на-Дону (улица 12 Линия, д. 4).
 Консульский отдел Посольства Армении в России Сочи (ул. Несебрская, 1 Б).

Армянские организации в России 
 Всероссийская общественная организация союз армян России;
 Русско-армянское содружество;
 НКО «Джавахкская диаспора России»;
 Ново-Нахичеванская и Российская епархия Армянской апостольской церкви.

См. также 
 Армяно-российские отношения
 Лазаревский институт восточных языков
 Послы Армении
 Список дипломатических миссий в Москве
 Список дипломатических миссий Армении

Примечания

Ссылки 

 Посольство Республики Армения в Российской Федерации. Официальный сайт.
 Посольство Армении в России на сайте МИД Армении.

Армения
Дипломатические представительства Армении
Басманный район
Армяно-российские отношения